Ardo (król Wizygotów)
 Ardo (przedsiębiorstwo)

imię
 Ardo Kreek